Bodva är ett vattendrag i Ungern. Det ligger i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Budapest.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor

Externa länkar

Vattendrag i Ungern